Epidemia dżumy na Malcie (1592–1593)
 Epidemia dżumy na Malcie (1623)
 Epidemia dżumy na Malcie (1655)